La palabra encantado puede referirse a varias cosas diferentes:
 al quark encantado, partícula elemental que pertenece a la segunda generación de quarks;
 al municipio de Encantado, en Brasil;
 a la Leyenda de la Encantada, un conjunto de tradiciones orales y leyendas mitológicas narradas en numerosas localidades de España;
 a Los Encantados, dos picos de montaña de los Pirineos, en el parque nacional de Aiguas Tortas y Lago de San Mauricio;
 a Escondite Congelados, un juego de persecución infantil;
 a la película estadounidense Encantada (2007), de la compañía Walt Disney Productions;
 a la película cubano-italiana Encantado (2002), dirigida por Corrado Colombo; y
 al río Encantado, un río ficticio de la Tierra Media creada por J. R. R. Tolkien.

Enlaces externos